Натуральне число 374
 374 рік до нашої ери
 374 рік нашої ери